Еле́на Серге́евна Никола́ева (род. 25 декабря 1985 года, Ташкент, Узбекская ССР) — российская журналистка, ведущая передачи «Утро России» на телеканале «Россия-1», работала на телеканалах «РБК-ТВ» и «Москва 24». Известна также как актриса и фотомодель.

Биография 
Родилась в Ташкенте в семье математиков. Её дедушка был директором авиазавода, входящего в Ташкентское авиационное производственное объединение им. Чкалова, бабушка — конструктором на этом же предприятии. Есть брат.

В школьные годы училась в Ташкенте и Москве.

В 2009 году окончила Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «экономика и управление на нефтегазовом предприятии», курсы для инвесторов ИХ ФИНАМ, училась в Сингапуре: прошла бизнес-программу в Национальном университете Сингапура. Дополнительное образование по специальности «телеведущая» получила в Российском университете дружбы народов (2011—2012), полтора года училась в школе актёрского мастерства и режиссуры Московского театрального центра (МТЦ) при театре Р. Виктюка и «Польском театре в Москве», но театральное образование не завершила:
 Я поняла, что хочу большего, чем может себе позволить актриса. Хочу говорить от себя. Иметь свое мнение. Быть хозяйкой, автором собственных слов.

Ещё в студенческие годы продюсеров, режиссёров и клипмейкеров привлекли яркая внешность, обаяние и артистизм Николаевой, благодаря чему она стала активно сниматься в кино, клипах и рекламе.

Карьеру журналиста начала в 2009 году в отделе топливно-энергетического комплекса газеты «РБК Daily», где недолго была обозревателем газового рынка. Как тележурналистка дебютировала в 2010 году на телеканале «Эксперт», где полтора года работала новостным корреспондентом. Попутно публиковалась в Kommersant business guide, в яхтенном журнале «Капитан Клуб», сотрудничала с изданием «Благотворительность в России». В это же время получила дополнительное образование в РУДН по специальности «телеведущая».

Деловое телевидение — новый этап жизни журналистки. В 2012 году стала вести программу «Новый бизнес с Еленой Николаевой», где была автором, ведущей и шеф-редактором. В 2013 году, после закрытия телеканала Эксперт-ТВ акционеры и главный редактор медиахолдинга «Эксперт» пригласили журналистку вести авторскую рубрику в журнале «Эксперт». Телеформат «Новый бизнес Еленой Николаевой» был адаптирован под журнальный. «Новый бизнес» выходит в каждом номере еженедельника. Несколько десятков публикаций по актуальным проблемам экономики, инноваций, телекоммуникаций, корпоративного бизнеса выявили аналитические способности Николаевой.

В 2013 году, когда новый владелец телеканала РБК-ТВ Михаил Прохоров серьёзно обновил эфирную команду и набрал молодых и эрудированных телеведущих, Николаева начала работать в прямом эфире спикером новостного блока.

В августе 2014 года телеведущую пригласили вести утренний эфир на телеканале «Москва 24», входящем в холдинг ВГТРК.

С 22 сентября 2014 по 15 февраля 2015 года — ведущая линейного эфира на телеканале «Москва 24».

С весны 2015 года — ведущая рубрики «Интервью с первыми лицами» в программе «Утро России» на государственном телеканале «Россия-1».

C лета 2015 года  — основная ведущая программы «Утро России».

Снялась более чем в 40 рекламных клипах разных компаний, а также более чем в 10 кинофильмах и сериалах. Снималась в клипе «Идём на восток» группы «Ногу свело», принимала участие в съёмках для рекламы торговых марок «Coca-Cola», «Эколас», «McDonald’s», «Русская картошка», «Емельяшки», «Калинка-Стокманн», «Капелька Сорти», «Rambler», «Славинна», «Panasonic».

В 2006—2007 годах Николаева — лицо компании «Арбат Престиж».

В мае 2016 года была активной участницей Форсайт-флота корабль «Общество». В 2016 и 2018 гг. была ведущей Торжественной Церемонии вручения «Премии Рунета»

Будучи телеведущей, Елена Николаева не имеет дома телевизора, предпочитая смотреть кино и сериалы на компьютере.

Награды и признание 
 Первое место в конкурсе инновационной журналистики Tech in Media, 2015 год. Этап «Наука о жизни». Номинация «Лучшая публикация/серия публикаций в федеральном печатном издании». Елена Николаева — «Дешифровщики генного пазла», журнал «Эксперт»
 Журналист года. Премия Четвёртого Всероссийского Конкурса журналистики «Основа Роста-2015»
 Первое место в конкурсе инновационной журналистики Tech in Media, 2014 год

 Первое место в III Всероссийском конкурсе «Инновации в России глазами журналистов» 2013 в номинации «Лучший телевизионный сюжет или серия передач по теме инноваций» — «Новый бизнес с Еленой Николаевой»

 Первое место в номинации «Бизнес на экране» 2012 год (конкурс «Просто о сложном»)

 Победительница конкурса Союза журналистов РФ «Леди Журналист», 2011
 Премия банка Уралсиб «Основа роста»: За лучшее освещение истории успеха малого и среднего бизнеса, 2016

Фильмография 
 2003—2005 — Адвокат (1, 2 сезоны)
 2005 — Аэропорт
 2005 — Сыщики 4
 2006 — Счастливы вместе
 2006 — Турецкий кульбит
 2006—2008 — Клуб (все сезоны)
 2008 — Холодное солнце (эпизод)
 2009 — Барвиха (эпизод)
 2009 — Воронины (Ксюша, соседка Лёни (35 серия))
 2010 — Однажды в Бабен-Бабене
 2010 — Попытка Веры

Публикации

Личная жизнь и увлечения 

Её хобби — литература, театр, благотворительность, живопись, яхтинг, конный спорт, рыбалка, горные лыжи. Активный участник «Клуба волонтёров». Дебютантка VI и VII Венского бала в Москве (2008).

Примечания

Ссылки 
 «Утро России» 
 Елена Николаева 
 Интервью на радио Mediametrics: «Бизнес на каблуках. Стратегия женского успеха/ Что такое „Новый бизнес с Еленой Николаевой“?» 
 Рекомендации Елены Николаевой тем, кто хочет попасть к журналистам 
 Труд, 8 июля 2016, # 049. Елена Николаева: Скажу по секрету, телевизора у меня дома как не было, так и нет 
 Елена Николаева в программе «Утро России»: «Я ощущаю себя на своём месте» 

Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Телеведущие канала «Россия-1»
Журналисты «Эксперта»